Bende peut être :
 Bende, une section de la ville belge de Durbuy située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
 Bende, une zone de gouvernement local au Nigeria, dans l'état d'Abia
 Bende, un village du Cameroun situé dans le département du Haut-Nyong de la région de l'Est, précisément au niveau de l'arrondissement Bebend.